Сулеев — фамилия; имеет женскую форму Сулеева.
 Сулеев, Джанибек Азатович (род. 1962) — казахстанский журналист
 Сулеев, Досым Касымович (род. 1947) — советский и казахстанский учёный, доктор технических наук, профессор, академик Национальной академии наук Казахстана.

См. также 
 Сулеюв — город в Польше, входит в Лодзинское воеводство, Пётркувский повят.